

Persone
Arthur Laffer – economista statunitense.

Economia
Curva di Laffer – teoria economica.

Personaggi immaginari
Larry Laffer – protagonista della serie di videogiochi Leisure Suit Larry.